

Sigle 
 Koninklijke Nederlandse Munt

Codici 
 KNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaniama (Repubblica Democratica del Congo)